Fédération Française de Football, de Franse voetbalbond
Form follows function, een ontwerpfilosofie
Brandblusschuim (Film Forming Foam), een chemisch middel dat aan water wordt toegevoegd zodat het voor brandblussers kan worden gebruikt om een brand te blussen, voluit AFFF
First Floor Features, een Nederlands filmproductiebedrijf
Fast Flying Ferry (FFF), een snelle bootverbinding tussen IJmuiden en Amsterdam
FFF (dj), een Nederlandse breakcore dj/producer
Flattening Filter Free, radiotherapie
FFF-systeem (furlong, firkin, fortnight), een humoristisch maateenhedenstelsel

fff (muzieknotatie), Fortissimo possibile